River Bend kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
River Bend (Missouri)
River Bend (North Carolina)